Brusselse Tram 2000
Zürichse Tram 2000
Tramtype 2000 in Hannover
Tram 2000 (tijdschrift), tijdschrift van het Trammuseum in Brussel